Solaio steht für:
 eine Fraktion der Gemeinde Pietrasanta, Provinz Lucca, Italien
 eine Fraktion der Gemeinde Onzo, Provinz Savona, Italien